IRR est un sigle qui peut signifier :
 Institute of Race Relations, un groupe de réflexion basé au Royaume-Uni.

IRR est un code qui peut signifier :
 rial, la monnaie de l'Iran, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code